Spizella — рід горобцеподібних птахів з родини вівсянкових.

Список видів 
 Spizella arborea (Wilson, 1810)
 Spizella atrogularis (Cabanis, 1851)
 Spizella breweri (Cassin, 1856)
 Spizella pallida (Swainson, 1832)
 Spizella passerina (Bechstein, 1798)
 Spizella pusilla (Wilson, 1810)
 Spizella taverneri (Swarth et Brooks, 1925)
 Spizella wortheni (Ridgway, 1884)

Вівсянкові
Роди птахів